Antagonismus je soupeření dvou neslučitelných nebo oponujících si subjektů, využívaný jako stylistický prvek také v umění (souboj dobra a zla).

 antagonismus (filosofie) – koncept neustálého boje dvou nesmiřitelných protikladů (např. Jin a Jang)
 antagonismus (chemie) – jev, kdy se několik látek vzájemně ovlivňuje tak, že navenek vykazují slabší efekt (opak synergie)
 antagonismus (fytopatologie) – rostlinná obrana vůči parazitům, obdoba imunitní obrany

Související články 
 Antagonista

Externí odkazy 
 

Řecká slova a fráze